Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti il Košarkaški klub Partizan nelle competizioni ufficiali della stagione 1959-1960.

Roster

Collegamenti esterni 

1960
Partizan Belgrado